Carolus Rex kan syfta på:

 Carolus Rex – latin för "kung Karl", främst förknippat med Karl XII
 Carolus Rex – svenskt linjeskepp, se HMS Konung Karl (1694)
 Carolus Rex (bok) – bok av Ernst Brunner från 2005 om Karl XII:s liv
 Carolus Rex (pjäs) – drama av Walter Hülphers uppförd på Stockholms stadion 1913
 Marcia Carolus Rex – svensk militärmarsch av Wilhelm Harteveld
 Carolus Rex, Göteborg – bastion i Göteborg som är belägen ovanför Rosenlundskanalen
 Carolus Rex (album) – serie album med främst vikingarock
 Carolus Rex (musikalbum av Sabaton) – album av det svenska bandet Sabaton

Se även 
 Carolus (namn)
 Kung Karl
 Konung Karl
 Lista över regenter med namnet Karl